Lasiorhynchites — род жесткокрылых семейства трубковёртов, подсемейства Rhynchitinae, трибы Rhynchitini.

Описание 
Тело удлинённое. Надкрылья с правильными точечными рядами и довольно широкими промежутками, с укороченной прищитковой бороздкой, покрыты длинными торчащими густыми волосками.

Виды 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod zobonoska Lasiorhynchites Jekel, 1860

Примечания 

Трубковёрты
Роды жесткокрылых